NGC 5132 (другие обозначения — UGC 8428, MCG 2-34-14, ZWG 72.68, IRAS13219+1421, PGC 46868) — галактика в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5132
Дева (созвездие)